Croce di San Giovanni Battista, di rosso alla croce d'argento simbolo usato da vari enti su stemmi e bandiere
Croce di Malta, croce ottagona simbolo della repubblica marinara di Amalfi e dei Cavalieri Ospitalieri.